«Полицейский из Беверли-Хиллз 3» — комедийный боевик 1994 года с участием Эдди Мерфи. Продолжение фильмов «Полицейский из Беверли-Хиллз» (1984) и «Полицейский из Беверли-Хиллз 2» (1987). Из предыдущих серий остались актёры Джадж Рейнхолд, Гилберт Р. Хилл (первая и вторая части) и Бронсон Пинчот (первая часть).

Сюжет 
После перерыва в семь лет полицейский из Детройта Аксель Фоули снова вынужден побывать у своих друзей в Беверли-Хиллз. Его приводят туда поиски убийцы шефа. В результате парк аттракционов «Мир чудес» (), где бандиты в подполье печатали фальшивые доллары, стал ареной боевых действий.

В ролях 
 Эдди Мерфи — детектив Аксель Фоули
 Джадж Рейнхолд — детектив Уильям «Билли» Роузвуд
 Гектор Элизондо — детектив Джон Флинт
 Бронсон Пинчот — Серж
 Джон Сэксон — Оррин Сэндерсон
 Тимоти Кархарт — Эллис Де Волд
 Тереза Рэндл — Дженис
 Алан Янг — дядя Дэйв Торнтон
 Стивен МакХэтти — Стив Фулбрайт
 Дэвид Пэрри — Тоддео

Кинокомедии США
Кинокомедии 1994 года
Полицейский из Беверли-Хиллз (серия фильмов)
Фильмы-боевики США
Фильмы-триквелы
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1994 года